Равиль Рахматуллаевич (Рахматулаевич) Джалилов () — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Азербайджанской ССР.

Уроженец города Баку. Начинал заниматься футболом в обществе «Трудовые резервы». В 1961—1966 годах играл в чемпионате СССР за «Нефтяник» Баку. Сыграл 114 матчей, забил два гола. В 1966 году команда завоевала единственные в своей истории медали, заняв третье место, но Джалилов летом перешёл в «Полад» Сумгаит, за который выступал до 1969 года. После окончания карьеры футболиста преподавал а Аз. ГИФК имени С. М. Кирова. После занимался тренировкой работой.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Хазар» Сумгайыт